

Patronyme 

 Fanny Krich (1986-), mannequin et actrice française ;
 Rochelle Majer Krich (1947-), auteur américain de roman policier.